Лысенко Василий:
 Лысенко, Василий Васильевич (1914—1987) — советский партийный деятель.
 Лысенко, Василий Иванович (1928—2017) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда (1971).